Osoby o tym nazwisku:
 Ewa Wencel − polska aktorka teatralna, filmowa, kabaretowa i telewizyjna, scenarzystka
 Janina Wencel − polska lekkoatletka
 Józef Wencel − polski wojskowy
 Wojciech Wencel − polski poeta, felietonista, eseista i krytyk literacki